Der Name Arrested Development bezeichnet

 Arrested Development (Band), eine Hip-Hop-Band
 Arrested Development (Fernsehserie), eine US-amerikanische Sitcom

ko:어레스티드 디벨롭먼트